Anita Korva (ur. 12 kwietnia 1999 r. w Kiiminki) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Kainuun Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 11 grudnia 2015 roku, podczas zawodów Pucharu Skandynawskiego (Scandinavian Cup) w fińskiej miejscowości Vuokatti, gdzie uplasowała się na 46. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 77. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 9 lutego 2019 podczas PŚ w Lahti, gdzie uplasowała się na 22. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Bibliografia 
 Anita Korva na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1999